Кубок Англии 1927/1928 () — 53-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Блэкберн Роверс», в финале победивший «Хаддерсфилд Таун» со счётом 3:1.

Календарь турнира

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира в борьбу вступило 40 клубов из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, а также 25 клубов из нижних дивизионов, не входящих в Футбольную лигу, но прошедших квалификационные раунды. Клубы Третьего дивизиона «Миллуолл» и «Брентфорд» получили путёвку сразу в третий раунд, «Барроу» начал выступления с четвёртого квалификационного раунда (в котором проиграл «Уэркингтону»), а «Торки Юнайтед» вообще не сыграл в Кубке Англии этого сезона. Также в первый раунд были приглашены клубы из нижних дивизионов «Нортфлит Юнайтед», «Абердэр Атлетик» и «Лейтон».

34 матча первого раунда прошли в субботу, 26 ноября 1927 года. В шести из них была зафиксирована ничья, а переигровки прошли на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 10 декабря 1927 года. Два из них завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу за трофей вступило 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, два клуба из Третьего дивизиона («Миллуолл» и «Брентфорд»), а также любительский клуб «Коринтиан».

32 матча третьего раунда прошли в субботу, 14 января 1928 года. Три из них победителя не выявили, переигровки состоялись на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
16 матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 28 января 1928 года. Три из них победителя не выявили, переигровки состоялись на следующей неделе.

Пятый  раунд 
Восемь матчей пятого раунда прошли в субботу, 18 февраля 1928 года. Один из них, дерби Стального города, завершился вничью, а в переигровке, которая состоялась 22 февраля, победу одержал «Шеффилд Юнайтед».

Шестой  раунд 
Четыре матча шестого раунда прошли в субботу, 3 марта 1928 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 24 марта 1928 года. Дерби между «Хаддерсфилд Таун» и «Шеффилд Юнайтед» потребовало двух переигровок для выявления победителя.

Переигровка

Переигровка

Финал 

Финал турнира прошёл 21 апреля 1928 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Блэкберн Роверс» и «Хаддерсфилд Таун». «Блэкберн» одержал победу со счётом 3:1. Это был первый финал Кубка Англии за 18 лет, в котором забили обе команды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1927
Футбол в Англии в сезоне 1927/1928
Футбол в Европе в 1927 году
Футбол в Европе в 1928 году